Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ladies Open Biel Bienne 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 31 Spielerinnen vom 8. bis 10. April 2017  an der Qualifikation teil, wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Biel/Bienne